El término Vostochni (Восточный) puede referirse a:

 Cosmódromo Vostochni, una base espacial rusa.

Además, es un nombre común para muchas localidades en Rusia:

Krai de Krasnodar 
Vostochni (Bélaya Glina, Krasnodar), localidad del raión de Bélaya Glina del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Dinskaya, Krasnodar), localidad del raión de Dinskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Kanevskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Ciudad de Krasnodar), localidad de la entidad urbana de Krasnodar del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Leningrádskaya, Krasnodar), localidad del raión de Leningrádskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Mostovskói, Krasnodar), localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Shcherbínovski, Krasnodar), localidad del raión de Shcherbínovski del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Starominskaya, Krasnodar), localidad del raión de Starominskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vostochni (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.

República de Bashkortostán 
Vostochni (Blagovar, Bashkortostán), localidad del raión de Blagovar de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vostochni (Meleúz, Bashkortostán), localidad del raión de Meleúz de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vostochni (Steplitamak, Bashkortostán), localidad del raión de Steplitamak de la república de Bashkortostán, en Rusia.

Otras zonas de Rusia 
Vostochni (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Vostochni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vostochni (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Vostochni (Bogatoye, Samara), localidad del raión de Bogatoye del óblast de Samara, en Rusia.
Vostochni (Bolshaya Glushitsa, Krasnodar), localidad del raión de Bolshaya Glushitsa del óblast de Samara, en Rusia.
Vostochni (Volzhski, Krasnodar), localidad del raión Volzhski del óblast de Samara, en Rusia.
Vostochni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Vostochni (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Vostochni (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.